Michaił Bogdanow (1897-1950) – kombrig Armii Czerwonej
 Michaił Bogdanow – rosyjski żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu